Le réseau comète peut faire référence au:

Réseau Comète: filière d'exfiltration alliée durant la Seconde Guerre mondiale.
Réseau de bus Comète: réseau de transport en commun.